Gökdeniz Karadeniz (Giresun, 11 de janeiro de 1980) é um ex-futebolista turco que atuava como meia.

Carreira 
Gökdeniz Karadeniz integrou a Seleção Turca de Futebol na Copa das Confederações de 2003.

Títulos 
 Seleção Turca
Copa das Confederações de 2003: 3º Lugar

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Giresun
Futebolistas da Turquia
Futebolistas do FC Rubin Kazan
Futebolistas do Trabzonspor
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003
Jogadores da Eurocopa de 2008